Frappa ist der Familienname folgender Personen: 

 Jean-José Frappa (1882–1939), französischer Schriftsteller und Journalist 
 José Frappa (1854–1904), französischer Maler 

Frappa bezeichnet außerdem:
 20246 Frappa (1998 ER6), ein Asteroid
 ein anderer Ausdruck für Chiacchiere

Siehe auch: Frapa